JDSF peut désigner:

 Japan DanceSport Federation
 Java Data Security Framework
 Java Distributed Synchronization Framework
 John Dau Sudan Foundation

Références